Кубок Волги, Volga Open — чемпионат России по парусному спорту среди крейсерских яхт.                                                                                                                        Регата проводится с 1997 года в акватории Куйбышевского водохранилища на Волге.

История 
Крейсерская регата «Кубок Волги» зародилась ещё в советские времена. Первый старт крейсерских яхт состоялся в 1970 г. посвящённый 100-летию со дня рождения В. И. Ульянова (Ленина). Наибольшего развития эти гонки достигли в 80-е годы, собирая на старт по 100 крейсерских яхт. Но вначале 90-х прекратили своё существование. В 1997 году, по инициативе яхтсменов некоммерческого партнерства «Поволжский парусный крейсерский союз», традиции регаты (под временным названием «Свежий ветер») были возрождены. В 2003 г. вернулось старое название — «Кубок Волги». С 2004 года «Кубок Волги» обрёл статус Чемпионата России по парусному спорту среди крейсерских яхт по формуле обмера RS-2000.

Соревнования 
12 июня — 23 июня 2010: Тольятти — Сенгилей — Ульяновск — Тольятти — Сенгилей — Тольятти
 Количество судей: 5 человек
14 июня — 20 июня 2009:

20 июня — 2 июля 2005: Ульяновск — Тольятти — Ульяновск — Камское Устье — Казань

21 июня — 2 июля 2004: Ульяновск — Казань — Ульяновск
 Количество участников: 73 яхты, 352 спортсмена, 29 городов, 15 регионов
 Общая длина дистанции: 346,68 миль
 Количество судей: 15 человек
 Призовой фонд: Автомобиль «УАЗ»
21 июня — 5 июля 2003: Ульяновск — Тольятти — Ульяновск
 Количество участников: 76 яхт, 356 спортсменов, 19 городов, 14 регионов
 Общая длина дистанции: 300,6 миль
 Количество судей: 17 человек
 Призовой фонд: Автомобиль «УАЗ», $12000
23 июня — 4 июля 2002: Ульяновск — Тольятти — Ульяновск
 Количество участников: 85 яхт, 401 спортсмен, 17 городов, 11 регионов
 Общая длина дистанции: 197,5 миль
 Количество судей: 20 человек
 Призовой фонд: Автомобиль «УАЗ», $6000
29 июня — 8 июля 2001: Ульяновск — Тольятти — Ульяновск
 Количество участников: 52 яхты, 227 спортсменов, 11 городов, 7 регионов
 Общая длина дистанции: 228,2 миль
 Количество судей: 14 человек
 Призовой фонд: Автомобиль «Ока», $3000
23 июня — 28 июня 2000: Чебоксары — Казань — Ульяновск
 Количество участников: 30 яхт, 125 спортсменов, 7 городов, 4 региона
 Общая длина дистанции: 208 миль
 Количество судей: 4 человека
 Призовой фонд: $2000
24 июня — 27 июня 1999: Сенгилей — Ульяновск — Старая Майна — Ульяновск
 Количество участников: 29 яхт, 122 спортсмена, 7 городов, 4 региона
 Общая длина дистанции: 161 миля
 Количество судей: 4 человека
 Призовой фонд: $2000
25 июня — 28 июня 1998: Сенгилей — Ульяновск — Старая Майна — Ульяновск
 Количество участников: 27 яхт, 106 спортсменов, 4 города, 3 региона
 Общая длина дистанции: 190 миль
 Количество судей: 4 человека
 Призовой фонд: $1000
26 июня — 29 июня 1997: Ульяновск — Сенгилей — Старая Майна — Ульяновск
 Количество участников: 18 яхт, 72 спортсмена, 3 города, 2 региона
 Общая длина дистанции: 142 мили
 Количество судей: 2 человека
 Призовой фонд: $500

Ссылки 
 Официальный сайт
 IV гонка на Кубок Волги 1973 года

Примечания 

Кубки России
Регаты
Соревнования по парусному спорту в России
Судоходство на Волге
Спортивные соревнования в Самарской области
Спортивные соревнования в Татарстане
Спортивные соревнования в Ульяновске
Появились в 1997 году в России